Лас Наранхас има више значења:

 Лас Наранхас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Наранхас (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Наранхас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику